Wellenstein peut faire référence à :

Patronyme 

 Par ordre chronologique
  (1753-1858), homme politique luxembourgeois.
 Jean-Mathias Wellenstein (1795-1870), homme politique luxembourgeois, frère du précédent.
 Aurélie Wellenstein (1980-), écrivaine française ;

Toponyme 

 Wellenstein, ancienne commune, dorénavant village et section de la commune de Schengen au Luxembourg.

Voir aussi